Изразът Кирил и Методий може да се отнася за някое от следните понятия.

 Кирил и Методий – създателите на първата българославянска азбука

Училища 
 Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
 Скопски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Северна Македония
 Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, Благоевград, България
 Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдив, България
 Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България
 Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, Добрич, България
 Средно общообразователно училище с хуманитарно-естетически профил „Св. св. Кирил и Методий“, Бургас, България
 Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, Балчик, България
 „Св. св. Кирил и Методий“, Копривщица, първото (1837) в България класно училище, днес Жив музей

Манастири 
 „Св. св. Кирил и Методий“, манастир във Велики Преслав, България
 Клисурски манастир „Св. св. Кирил и Методий“, област Монтана, България

Църкви 
 „Св. св. Кирил и Методий и св. Александър Невски“, православен храм-паметник в Пловдив, България
 „Св. св. Кирил и Методий“, катедрален православен храм в Бургас, България
 „Св. св. Кирил и Методий“, православен храм в Прага, Чехия
 „Св. св. Кирил и Методий“, римокатолически храм в Прага, Чехия
 „Св. св. Кирил и Методий“, храм на епархията в САЩ, Канада и Австралия на Българската православна църква в Торонто, Канада
 „Св. св. Кирил и Методий“, православна църква във Велес, Северна Македония
 „Св. св. Кирил и Методий“, съборен храм на Струмишката епархия на Македонската православна църква в Струмица, Северна Македония
 „Св. св. Кирил и Методий“, храм на Врачанската епархия на Българската православна църква в Долна Кремена, община Мездра, област Враца, България
 „Св. св. Кирил и Методий“, храм на Софийската епархия на Българската православна църква в с. Багренци, област Кюстендил, България
 „Св. св. Кирил и Методий“, храм на Сливенската епархия на Българската православна църква в Созопол, област Бургас, България

Други 
 „Св. св. Кирил и Методий“, 3 български ордена
 Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, София, България
 „Св. св. Кирил и Методий“, международна фондация в София, България
 Паметник на Св. св. Кирил и Методий (Пазарджик)